Il doppio del torneo di tennis Trofeo Manta Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eduardo Schwank e Horacio Zeballos che hanno battuto in finale John-Paul Fruttero e Eric Nunez 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Brzezicki /  Marcio Torres (quarti di finale)
 Brian Dabul /  Marcel Felder (quarti di finale)

 John-Paul Fruttero /  Eric Nunez (finale)
 Eduardo Schwank /  Horacio Zeballos (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trofeo Manta Open 2007